Das Freistilringen der Frauen in der Klasse bis 58 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 17. August 2016 in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Es traten 20 Athletinnen aus 20 Ländern an.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Rio de Janeiro (UTC−3).

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 S: Schultersieg

Endstand

Weblinks 

 Ergebnis Freistil Frauen bis 58 kg auf olympedia.org

Freistil Frauen 058